Joni Kauko (Turku, 12 juli 1990) is een Fins voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In juni 2021 verruilde hij Esbjerg fB voor ATK Mohun Bagan. Kauko maakte in 2012 zijn debuut in het Fins voetbalelftal.

Clubcarrière 
Kauko komt uit de jeugdopleiding van Turun Palloseura, maar het einde van zijn opleiding voltooide hij bij stadsgenoot Inter Turku. Bij die club debuteerde hij ook in het professionele voetbal op 26 juni 2008, tegen IFK Mariehamn. In zijn eerste seizoen werd hij, ondanks slechts acht optredens, kampioen van Finland. Zijn eerste goal voor Inter kwam op 3 mei 2009, in een duel met MyPa. Na vijf seizoenen Inter vertrok Kauko transfervrij naar FC Lahti. Daar speelde hij slechts een halfjaar, want de middenvelder werd al snel voor een onbekend bedrag overgenomen door het Duitse FSV Frankfurt, dat hem een contract voor tweeënhalf jaar liet ondertekenen. In 2015 werd de Fin transfervrij overgenomen door Energie Cottbus. Twee seizoenen later verkaste hij naar Randers FC. Kauko maakte na twee jaar een transfer binnen Denemarken, naar Esbjerg fB. In de zomer van 2021 verliet Kauko Denemarken, om in India voor ATK Mohun Bagan te gaan voetballen.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Zijn debuut in het Fins voetbalelftal maakte Kauko op 22 januari 2012, toen er met 2–3 gewonnen werd van Trinidad en Tobago. Van bondscoach Mika-Matti Paatelainen mocht de middenvelder in de basis beginnen en de volle negentig minuten lang meespelen. De andere debutanten dat duel waren Mikko Sumusalo (HJK Helsinki), Ilari Äijälä (FC Honka), Akseli Pelvas (HJK Helsinki) en Toni Kolehmainen (TPS Turku). In juni 2021 werd Kauko door bondscoach Markku Kanerva opgenomen in de Finse selectie voor het uitgestelde EK 2020. Op het toernooi werd Finland uitgeschakeld in de groepsfase, na een overwinning op Denemarken (0–1) en nederlagen tegen Rusland (0–1) en België (0–2). Kauko speelde in alle drie wedstrijden mee. Zijn toenmalige teamgenoot Pyry Soiri (eveneens Finland) was ook actief op het EK.

Bijgewerkt op 10 november 2022.

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van Inter Turku | Randers FC | Esbjerg fB | Finland

Referenties 

Fins voetballer